

Urbanisme 
Une médina désigne la partie ancienne d'une ville par opposition aux quartiers modernes de type européen. Ce terme est surtout employé dans les pays du Maghreb, en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est.
 La médina de Kairouan, en Tunisie ;
 La médina de Tunis est une médina tunisienne ;
 La médina de Sousse est une médina tunisienne.

Toponyme

Médina-Celi, une ville d'Espagne, dans la province de Soria, en Castille-et-León.

Médina, une des 19 communes d'arrondissement de la ville de Dakar ;
 Médina, un village de la communauté rurale d'Enampore.

Administration 
 Le département de Médina Yoro Foulah est l'un des 46 départements du Sénégal ;
 Médina est une délégation tunisienne dépendant du gouvernorat de Tunis ;
 Gabès Médina est une délégation tunisienne dépendant du gouvernorat de Gabès ;
 Sousse Médina est une délégation tunisienne dépendant du gouvernorat de Sousse.

Patronyme 

 Albert de Médina, comédien français ;
 Clément Médina, joueur de rugby à XV français ;
 Maya Lauqué-Médina, journaliste française de télévision ;
 Raphaël Médina, comédien français.

Presse 

 Médina Maroc Magazine ou Médina, ancien périodique marocain (1999-2009)

Lien externe 
 

Patronyme occitan